Здоров'я в Норвегії пов'язане з ранньою історією бідності та інфекційних хвороб, а також голодом та епідеміями, було поганим для більшості населення принаймні до 1800-х років. Врешті-решт країна перейшла із селянського на індустріальний устрій і створила систему охорони здоров’я в 1860 році. Через високу тривалість життя при народженні, низький рівень смертності до п’яти років і рівень народжуваності в Норвегії, можна справедливо сказати, що загальний стан здоров’я в країні загалом хороший.

Дані про населення 
Норвегія має реєстр народжуваності, смерті, раку та населення, що дозволяє владі мати огляд ситуації зі здоров'ям у Норвегії. Загальна чисельність населення Норвегії станом на 2018 рік становила 5295619.  Очікувана тривалість життя при народженні становила 81 рік для чоловіків та 84 роки для жінок (2016).  Смертність дітей до п’яти на 1000 живонароджених у 2016 році становила три випадки, а ймовірність смерті від 15 до 60 років для чоловіків становила 66 і 42 для жінок на 1000 населення.  Загальні витрати на охорону здоров’я на душу населення у 2014 році склали 6 347 доларів. Загальні витрати на охорону здоров'я у відсотках до ВВП становили 9,7%.  Валовий національний дохід на душу населення становив 88080 доларів США (2018).

Родючість 
Загальний коефіцієнт народжуваності на жінок у 2018 році становив 1,62, тоді як середній регіональний показник становив 1,6, а середній показник у світі - 2,44.  Поширеність туберкульозу становила 10 на 100 000 серед населення, а середній регіональний показник становив 56, а середній показник у світі становив 169.  Сьогодні в Норвегії налічується 5371 ВІЛ-позитивний, 3618 чоловіків та 1753 жінки. У 2008 р. захворюваність на ВІЛ-позитивних людей була піковою та найвищою. З цього часу кількість нових випадків зменшилась.

Індекс людського розвитку 
Норвегія була нагороджена першим місцем згідно з Індексом людського розвитку ООН (HDI) за 2018 рік. 

Новий показник очікуваного людського капіталу, розрахований для 195 країн з 1990 по 2016 рік і визначений для кожної когорти народжень, як в очікувані роки проживаючих у віці від 20 до 64 років і з урахуванням рівня освіти, якості навчання та якості здоров'я та функціонального стану здоров'я опублікував Lancet у вересні 2018 року. Норвегія мала сьомий найвищий рівень очікуваного людського капіталу з 25 охороною здоров’я, освітою та передбаченими роками навчання, прожитими у віці від 20 до 64 років. 

Демографічні заходи для Норвегії:

Історія 
На початку Норвегія стикалася з основними проблемами. Відмінності між багатими та бідними були великі, умови життя бідні, а дитяча смертність висока. Економічні умови в країні покращилися, але деякі соціальні групи все ще жили в обмежених умовах. Поживний стан був поганим, а також гігієна та умови життя. Умови та класові відмінності були гірші у містах, ніж у сільській місцевості. 

Імунізація проти віспи була введена в першому десятилітті 19 століття. У 1855 році лікарня Гаустада відкрилася як перший психіатричний притулок у країні і стала початком розширення лікування людей з такими розладами.  Після 1900 р. рівень життя та умови здоров'я покращились, а харчовий статус покращився із зменшенням бідності. Поліпшення стану громадського здоров'я відбулося під час розвитку в декількох областях, таких як соціальні та побутові умови, зміни захворювань та спалахів, створення системи охорони здоров'я та акцент на питаннях охорони здоров'я. Вакцинація та збільшення можливостей лікування антибіотиками призвели до значних поліпшень. Середній дохід збільшився, як і покращення гігієни. Харчування стало кращим та ефективнішим, а також покращився загальний стан здоров'я.

У 1900-х рр. ситуація в Норвегії покращилася, а внаслідок зменшення бідності і стан харчування покращився. За 100 років Норвегія стала заможною державою. Хоча Норвегія зазнала невдач під час Другої світової війни, країна досягла стабільного розвитку. Поліпшення гігієни призвело до зменшення кількості інфекційних захворювань, а наукові відкриття призвели до проривів у багатьох сферах, включаючи охорону здоров'я. 

Однак економічний спад у 20-х роках загострив харчову ситуацію в країні. Тому харчування стало важливою складовою соціальної політики.  У періоди були високі рівні безробіття, а бідність найбільше зачіпала жінок та дітей. Дітям часто доводилося ходити на великі відстані, щоб влітку отримати роботу пастухів, щоб допомогти своїм сім'ям заробітком. У шахтарських містах, як Рьорус, дітям також доводилося працювати на шахтах.  Умови життя покращилися протягом 1900-х років. Норвегія, будучи бідною країною, за 100 років перетворилася на багату державу. Незважаючи на те, що країна зазнала невдач під час Другої світової війни, країна досягла стабільного розвитку. З 1975 р. Норвегія забезпечувала себе нафтопродуктами, а нафта стала важливою частиною норвезької економіки. Поліпшення гігієни призвело до зменшення кількості інфекційних захворювань, а наукові відкриття призвели до проривів у багатьох сферах, включаючи охорону здоров'я. 

Після 1945 року куріння стало актуальним фактором. Поки інфекційні хвороби зменшувались, хронічні хвороби, як серцево-судинні, розвивалися.  З 2000 року тривалість життя все ще зростала. Однак існують соціальні відмінності щодо здоров'я. Хоча глобалізація збільшує попит на інфекційний контроль та знання, норвезьке населення вимагає більше від уряду щодо охорони здоров'я та лікування.

Дитяча смертність 
На початку не було статистичних даних по всій країні щодо дитячої смертності, але в Аскері і Берумі у 1809 р. дитяча смертність становила 40 % для всіх новонароджених.  У 1900 р. дитяча смертність була вищою в Норвегії, ніж в будь-якій іншій європейській країні. Розвиток соціальної держави сприяв значному зниженню рівня дитячої смертності. Це можна пояснити кращим харчуванням та умовами життя, кращою освітою та економікою, кращими можливостями лікування та профілактичним медичним обслуговуванням (особливо імунізацією).  Рівень дитячої смертності знову збільшився між 1970 і 1980 роками через синдром раптової дитячої смерті (SIDS). SIDS був невідомий з попереднього періоду, але збільшення було значним. Тенденція була зворотною, коли норвезьких батьків спонукали класти своїх дітей на спину, а не на живіт під час сну.

Населення 
На початку XIX століття загальна чисельність населення становила трохи менше 1 мільйона, проте протягом наступних ста років вона зросла вдвічі, хоча багато хто вирішив емігрувати. Індустріалізація призвела до того, що багато людей емігрувало із села у великі міста на роботу.  На початку 1900-х років населення становило 2,2 мільйона і збільшилося до приблизно 4,5 мільйона протягом 1900-х років. 15% населення країни проживало в Осло та Акерсхусі. Частка людей, пов’язаних із сільським, лісовим та рибним господарством, зменшилась, тоді як частка, пов’язана з галузями промисловості, зросла.

Інфекційні хвороби 
Норвезький уряд визнав, що населенню необхідно покращувати своє здоров'я, якщо країна повинна стати нацією з потужним економічним розвитком. 

 Холера та черевний тиф були поширеними інфекційними захворюваннями у 1800-х роках. Норвегія пережила кілька епідемій; холера була найгіршою. Останні спалахи епідемій були близько 1840-х років. Незважаючи на те, що вони були не такими серйозними, як Чорна смерть у 1300-х роках, рівень смертності був високим. 
 Хвороби, що передаються статевим шляхом, також викликали широкі проблеми. Однак вони не були визначені і розділені на гонорею та сифіліс лише пізніше. 
 Віспа була найсерйознішою хворобою приблизно в 1800 році; законодавство про щеплення проти віспи було введено в 1810 році. Спочатку закон не суворо виконувався, але коли людям наказали пред'являти свої картки щеплень на конфірмації та весіллях, спостерігалося збільшення кількості щеплень дітей, і Норвегія нарешті отримала певний контроль над цією хворобою. 
 Проказа, також відома як хвороба Гансена, спустошила західне узбережжя Норвегії. Пацієнтів ізолювали в лікарнях з проказою, вміщуючи до 1000 пацієнтів. Герхард Армауер Гансен (1841-1912), працюючи в Бергені, відкрив паличку прокази. Він виявив зв'язок між госпіталізацією інфікованих пацієнтів та зменшенням числа нових випадків захворювання.  
 Наприкінці 1800-х років туберкульоз спричинив багато смертей, тоді як рівень прокази знижувався. Смертність від туберкульозу була високою приблизно в 1900 році, але протягом наступних п'ятдесяти років неухильно зменшувалась. Найбільше зменшення захворюваності на туберкульоз відбулося до того, як були доступні щеплення та медичні процедури; зменшення було спричинене покращенням умов життя, харчування та гігієни. 
 Іспанський грип 1918 року вплинув на країну. Ця пандемія грипу забрала багато життів, особливо молодих людей, яким не вистачало імунітету до нового вірусу грипу. 
 Дифтерія, поширена дитяча хвороба, лютувала в перші роки Другої світової війни, але завдяки наявності нових вакцин країна отримала негайну позитивну реакцію. 
 Останній великий спалах поліомієліту відбувся у 1951 році, коли було зареєстровано 2100 випадків захворювання.  У 1956 р. розпочато імунізацію проти поліомієліту.

Відкриття мікробів 
Наприкінці 1800-х років були виявлені мікроби, і тепер можна було запобігати захворюванням. До цього часу поширення інфекцій обговорювалося лише. Завдяки новим відкриттям у цій галузі та розширенню розуміння того, як бактерії та віруси переносяться та поширюються серед людей, вдалося внести суттєві зміни в лікування та догляд за пацієнтами. Одним із прикладів стала ізоляція людей із проказою та туберкульозом, щоб припинити розповсюдження.

Антибіотики 
У 1900-х роках було розроблено багато вакцин, а перший антибіотик, пеніцилін, з’явився в 1940-х. Ці введення були дуже потужними інструментами для профілактики та лікування дитячих захворювань.

Вакцини 
Стало доступно більше вакцин, а програма вакцинації дітей швидко зростала. Майже всі дитячі хвороби, яких боялися, зникали. Вакцини проти кору (краснухи) були введені в програму імунізації дітей у 1978 році. Краснуха небезпечна для плода, якщо мати уражена під час вагітності. Сьогодні всім дітям пропонують безкоштовні вакцини, і пропозиція є добровільною. Покриття більшості вакцин є високим.

ВІЛ / СНІД 
На початку 1980-х років СНІД став невідомою хворобою. Норвегія рано запобігала цьому в групах ризику за допомогою інформаційних кампаній. Пізніше вірус ВІЛ був виявлений, а тести на ВІЛ стали доступними з 1985 року.

Серцево-судинні захворювання 
Захворювань на туберкульоз стало менше, і збільшилось число випадків та смертність від хронічних захворювань, особливо серцево-судинних. Тютюн є однією з найважливіших причин серцево-судинних та онкологічних захворювань. Під час Другої світової війни споживання тютюну в Норвегії було обмежене через суворе нормування. Після війни продаж тютюну збільшився, а також наслідки його споживання.  Наприкінці 1900-х років хронічні захворювання домінують, і через збільшення тривалості життя люди довше живуть із цими хронічними захворюваннями. Близько тисячоліття нове лікування та профілактика серцево-судинних захворювань забезпечило зниження смертності, однак ці хвороби все ще залишаються однією з найбільших суспільних проблем у країні.  Частота ішемічної хвороби серця в Норвегії значно зменшилася між 1995 і 2010 рр., приблизно на 66% від зменшення через зміни факторів ризику, що піддаються модифікації, таких як рівень активності, кров'яний тиск та холестерин. Смертність зменшилася зі 137 на 100 000 людських років до 65 років.

Хвороби способу життя 
Хвороби способу життя - це нова концепція з другої половини 1900-х років. Вживання тютюну та підвищення рівня холестерину демонструють сильну кореляцію з вищим ризиком серцево-судинних захворювань.

Психічне здоров'я 
Служби психічного здоров’я є частиною норвезьких спеціальних служб охорони здоров’я. У деяких випадках це включає мимовільне лікування психічного здоров'я.  Чотири регіональні заклади охорони здоров'я, що перебувають у власності держави, отримують фіксовану економічну підтримку з державного бюджету. Вони відповідають за спеціальні служби охорони здоров’я, включаючи охорону психічного здоров’я у лікарнях, закладах, районних центрах психічного здоров’я, службах психічного здоров’я дітей та підлітків та будинках престарілих. 

Окрім лікування, служби охорони психічного здоров’я забезпечують дослідження, навчання медичного персоналу та спостереження за пацієнтами та їх родичами. 

У службах психічного здоров'я є різні сектори. Районні центри психічного здоров’я відповідають за загальну службу психічного здоров’я. Вони мають амбулаторно-поліклінічні заклади, стаціонари та бригади невідкладної допомоги. Пацієнтів може направити до районного центру психічного здоров’я лікар загальної практики для діагностики, лікування або прийому. 

Існують спеціалізовані центри, в ідеалі в центральних лікарнях, для дітей та підлітків, людей похилого віку та важких випадків, таких як наркоманія, розлади особистості, нав'язливі компульсивні розлади тощо  Зазвичай людей, які звільняються з лікування в центральних лікарнях, направляють у районні центри психічного здоров'я для спостереження та лікування. Лікування може складатися з психотерапії за допомогою або без ліків. Фізичні методи лікування, такі як електросудомна терапія, застосовуються при специфічних розладах. Зазвичай лікування починається в лікарні, з метою продовження лікування вдома або в районному центрі психічного здоров’я.

Діти та підлітки 
Амбулаторні установи для психічного здоров’я дітей та підлітків пропонують медичну допомогу для дітей та підлітків у віці від 0 до 17 років. Центральна служба охорони психічного здоров’я дітей та підлітків спрямована на вирішення проблем, з якими не вдається вирішити регіональні державні установи, такі як лікар загальної практики, шкільна медсестра, школа, виїзні служби для молоді та служби у справах дітей. Служби психічного здоров'я для дітей та підлітків тісно співпрацюють з психологами, дитячими психіатрами, сімейними терапевтами, неврологами, соціальними працівниками тощо. Їх метою є діагностика та лікування психічних розладів, розладів поведінки та розладів навчання у тісній співпраці з особами, що надають допомогу.  Для пацієнтів віком до 16 років батьки повинні дати згоду на вступ.

Примусовий догляд 
Примусове медичне обслуговування психічного здоров’я в Норвегії поділяється на стаціонарні та амбулаторні заклади та спостереження.  У примусових стаціонарних закладах пацієнтів можуть утримувати проти їхньої волі, а за потреби їх може забрати поліція.  При вимушених амбулаторних послугах пацієнт проживає вдома або добровільно перебуває в установі, але регулярно повинен звітуватися в районному центрі психічного здоров’я. Цих пацієнтів не можна утримувати проти їхньої волі, але їх може забрати поліція у разі пропущених побачень.  Для примусового спостереження в лікарні особу можна утримувати до десяти днів, а в деяких випадках - двадцять днів, щоб лікарня вирішила, чи відповідають критеріям примусової психічної допомоги.  Основним завданням контрольного комітету є забезпечити захист прав кожного пацієнта на зустрічі з примусовою допомогою.

Фінансування 
Послуги з охорони психічного здоров’я фінансуються за рахунок базового фінансування регіональних служб охорони здоров’я, відшкодування витрат амбулаторій, франшиз та грантів з державним бюджетом. Тарифи на амбулаторні роботи частково залежать від відпрацьованих годин, а частково - від процедур; існують тарифи на діагностику, лікування та спостереження за телефоном або під час спільних зустрічей. Крім того, пацієнти платять франшизу за амбулаторні консультації.

Тягар хвороб 
Опитування, проведене в 2011 році, показало, що 10,2% населення Норвегії повідомили, що протягом останніх двох тижнів відчували симптоми тривоги та депресії.  Загальна поширеність тяжкої депресії протягом життя становить 15,6%. Лікування та соціальні послуги для психічно хворих щорічно коштують суспільству близько 70 мільйонів норвезьких крон (понад 10 мільйонів доларів США).

Тривалість життя та смерть 
Звіт за 2016 рік показує, що тривалість життя зросла на п'ять років - із 76,8 року в 1990 році до 81,4 року у 2013 році. Зменшення смертності від серцево-судинних захворювань є основною причиною цього збільшення. Очікувана тривалість життя в Норвегії у 2017 році становила 84,3 року у жінок та 80,9 років у чоловіків.  З 2007 по 2017 рр. Тривалість життя для чоловіків зросла на 2,7 року, а для жінок - лише на 1,6 року. Це можна пояснити, наприклад, різною «кар’єрою куріння» для чоловіків та жінок. 

Звіт про охорону здоров’я 05/2018 показує, що двома основними причинами смерті є серцево-судинні захворювання та рак. Рівень смертності від серцево-судинних захворювань значно впав за останні 50 років, і смертність в основному була спрямована на вікові групи старше 80 років. У молодших вікових групах кількість смертей низька.

Щорічно від 550 до 600 помирають від самогубства, приблизно у половині 50 років. Порівняно з іншими країнами, є порівняно багато людей, які помирають від летальної смерті, в середньому 260 на рік.

Смертність внаслідок дорожньо-транспортних пригод значно впала, середня кількість смертей за останні 5 років - 138, серйозних травм 678.

Нездорова дієта 
Одним з головних висновків звіту (2016) є те, що нездорова дієта є найважливішим фактором ризику передчасної смерті в Норвегії.

«46% усіх смертей у віці до 70 років у Норвегії можна пояснити такими поведінковими факторами, як нездорова дієта, ожиріння, низька фізична активність та вживання алкоголю, тютюну та наркотиків», - говорить професор Штейн Еміль Фолсет, директор створений Центр тяжкості хвороб при Норвезькому інституті громадського здоров'я.

«Якщо розглядати населення в цілому, то виявляється, що нездорова дієта становить більший ризик для здоров’я населення, ніж куріння. Це не тому, що нездорова дієта небезпечніша за куріння, а тому, що зараз менше норвежців курить. З 1990 року відсоток курців у Норвегії зменшився з 35 відсотків до 13 відсотків », - пояснює Фолсет.

Вирішуючи ці фактори ризику, можна було б зменшити значну частину тягаря хвороб Норвегії. Якби норвежці харчувалися здоровіше, можна було б врятувати до 100 000 років життя.

Приблизно кожен четвертий чоловік середнього віку та кожна п'ята жінка мають ожиріння з індексом маси тіла 30 кг / м 2 або вище в Норвегії. Серед дітей частка з надмірною вагою та ожирінням стабілізувалась.

Передозування наркотиками та самогубство 
Передозування наркотиками та рівень самогубств високі. Серед вікових груп до 49 років передозування самогубств та наркотиків є основними причинами смерті в Норвегії, а найвищі показники серед країн Північної Європи (Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція).

Звіт показує, що біль у попереку, біль у шиї, тривожність та депресія є одними з основних причин погіршення самопочуття серед норвезького населення в цілому, тоді як хвороби серця та рак забирають більшість життів.

Хвороби достатку 
Заможна економіка дозволяє купувати тютюн, фаст-фуд, солодощі та солодкі напої, до яких мало хто мав доступ або міг собі дозволити до 1950 року. У наші дні у багатьох людей є робочий стіл, машини, а також менш вимогливі домашні справи. В основному фізична активність зменшується, електроніка, комп’ютери, соціальні медіа та Інтернет вимагають більше повсякденного життя. Наркотики також стали більш доступними в суспільстві. Такі «нові умови життя» породжують нові виклики для здоров'я населення.  Лише 30 % дорослих в Норвегії виконують пораду залишатись фізично активними протягом 150 хвилин на тиждень.

Тютюн 
Кількість людей, що палять в Норвегії, з 2000 року впала однаково як для чоловіків, так і для жінок. 11% дорослого населення Норвегії курить щодня, тоді як 8% - випадкові курці. Щоденне куріння є найпоширенішим серед населення з низьким рівнем освіти. Протягом останніх двох десятиліть намагаються зменшити вплив населення на тютюновий дим у поєднанні з підвищенням обізнаності про ризики для здоров'я від куріння. Наприклад, рання смерть від тютюнового диму впала на 28% між 1990 і 2013 рр. 

У Норвегії в 2017 році 11 % щоденно палили, у 2007 році - 22 % щодня. 

За той же період використання снусу стало більш поширеним серед населення. 12% населення щодня користуються снусом, а 4% - випадковими споживачами снусу.

Незаразні хвороби 
Основними причинами зниження стану здоров'я та інвалідності в Норвегії є серцево-судинні захворювання, рак, психічне здоров'я та розлади опорно-рухового апарату. 

Щорічно 70 000 людей отримують лікування від серцево-судинних захворювань. Технологічний прогрес та розвиток у лікуванні з 1970-х рр. Мали величезний вплив на виживання захворювань, особливо серцево-судинних. 

Занепокоєння та депресія є найбільш поширеними серед психічних захворювань. 6% населення до 75 років приймає антидепресанти. 

Інші інфекційні хвороби, такі як ХОЗЛ, діабет та деменція, також мають велику вагу на тягарі хвороб. Оскільки тривалість життя збільшується, все більше людей живуть довше з хронічними захворюваннями. Відтак рецепт споживання наркотиків високий.

Соціальні відмінності в стані здоров'я 
Рівень життя норвезького населення зріс, хоча між освітніми групами все ще існують відмінності. Ті, хто має вищу освіту та економіку, як правило, мають найкращий стан здоров’я та живуть на 5–6 років довше за тих, хто має нижчу освіту.  Нове законодавство про охорону здоров’я (Folkehelseloven) увійшло в дію в 2012 році, і метою цього акту є внесок у суспільство, яке сприяє зміцненню здоров’я населення та вирівнює соціальну нерівність у здоров’ї.

Див. також 
 Охорона здоров'я в Норвегії

Примітки

Посилання 
 Owe, KM., Mykletun, A., Nystad, W., Forsen, L. Fysisk aktivitet - Folkehelserapporten 2014. Folkehelseinstituttet. 2014 рік. Доступно за адресою : http://www.fhi.no/artikler/?id=110551 Розміщено 03.09.2014.
 ВООЗ. Країни: Норвегія. Всесвітня організація охорони здоров'я. 2014 рік. Доступно з: http://www.who.int/countries/nor/en/  Розташоване 31.08.2014.
 ВООЗ. Норвегія: профіль здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я. 2014 рік. Доступно з: http://www.who.int/gho/countries/nor.pdf?ua=1  Розміщено 2014-08-31.

Охорона здоров'я за країною
Сторінки з неперевіреними перекладами
Суспільство Норвегії